«Last Night»:

 Last Night — песня Литтл Уолтера
 Last Night — альбом Моби
 Last Night — песня Puff Daddy
 Last Night — песня Моргана Уоллена